Corentin steht für:

 Corentin (Comic), eine frankobelgische Comicserie
 Corentin, Alternativtitel der französischen Zeichentrickserie Corentins phantastische Abenteuer

Personen:
 Corentin von Quimper († um 490), bretonischer Bischof, Heiliger
 Philippe Corentin (1936–2022), französischer Kinderbuchautor und Illustrator